Zyxiphora är ett släkte av svampar. Zyxiphora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Zyxiphora